Budy steht für:

 Hermann Budy (1838–1907), deutscher Pädagoge und Musikwissenschaftler

Ort:
 Budy (Dźwierzuty), Weiler im Powiat Szczycieński, bis 1945: Moritzruhe, Kreis Ortelsburg, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Budy (Damnica) (bis 1945 Jagdhaus), Dorf im Powiat Słupski (Kreis Stolp), Woiwodschaft Pommern, Polen
 Budy (Lubichowo) (bis 1945 Budda), Dorf im Powiat Starogardzki (Kreis Preußisch Stargard), Woiwodschaft Pommern, Polen

 Budy (Onomyšl), Ortsteil von Onomyšl, Okres Kutná Hora, Tschechien

 Budy (Charkiw), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Charkiw, Rajon Charkiw, Ukraine
 Budy (Trostjanez), Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Trostjanez, Ukraine
 Budy (Lwiw), Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Lwiw, Ukraine
 Budy (Mlyniw), Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Mlyniw, Ukraine
 Budy (Itschnja), Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Itschnja, Ukraine
 Budy (Tschernihiw), Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Tschernihiw, Ukraine

Siehe auch:
 Černé Budy
 Budi
 Boody